Ismeretlen hívás (film, 1979) – Fred Walton horrorfilmje, a főszerepben Carol Kane és Charles Durning 
Ismeretlen hívás (film, 2006) – Simon West horrorfilmje, a főszerepben Camilla Belle, Tommy Flanagan és Katie Cassidy